Az 1994–1995-ös lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 61. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes Widzew Łódź, és a bronzérmes GKS Katowice előtt. A Petrochemia Płock, Stal Stalowa Wola, Ruch Chorzów és a Warta Poznań kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1995
Lengyel 1
Lengyel 1